Niemcy:
 Ringenberg – dzielnica Hamminkeln
 Ringenberg – dzielnica Straubinga

Osoby:
 Jason Ringenberg – amerykański wokalista

Inne:
 Ringenberg – pałac
 Ringenberg – ruiny zamku 

Zobacz też:
 Ringberg
 Ringgenberg